ВЛИ — распространённая аббревиатура:

 ВЛИ — Великая ложа Испании
 ВЛИ — Великая ложа Италии
 ВЛИ — Вакуумно-люминесцентный индикатор